Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1962 (декабрь) — двадцать второй чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 20 ноября по 19 декабря в Риге.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: 2 полуфинала — Одесса и Калуга (по 3 победительницы допускались в финал), а также чемпионата обществ «Труд» (Волгоград; 4 призёра допускались в финал), «Спартак» (Чернигов; 4) и «Буревестник» (Ялта; 3). Без отбора в финал допущены В. Борисенко, А. Муслимова, В. Рожлапа. В остром соперничестве с отлично стартовавшей Л. Вольперт (6 из 6) звание чемпионки страны впервые завоевала Т. Затуловская — 13 очков; 2—3-е места разделили Л. Вольперт и А. Кушнир — 12½ очков.

Примечательные партии 
Т. Филановская — Л. Вольперт (отмечена специальным призом «За красоту»):
1. e4 d5 2. exd5 Кf6 3. d4 Кxd5 4. Кf3 Сg4 5. Сe2 e6 6. 0-0 Сe7 7. c4 Кb6 8. Кe5 Сxe2 9. Фxe2 Фxd4? 10. Лd1 Фc5 11. b4! Фxb4 12. Сa3 Фa4 13. Сe7 Крxe7 14. Kc3 Фe8 15. c5 К6d7 16. Кb5 Фc8 17. Лac1 Кxe5 18. Кd6!! Фf8 19. Фxe5 Кd7 20. Kf5+ Крd8 21. Фd4, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы» (издание Союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 3, февраль 1963 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1962 год в шахматах
Спортивные соревнования в Риге
Шахматные турниры в Латвии
Спорт в Латвии в 1962 году
Ноябрь 1962 года
Декабрь 1962 года
Чемпионаты СССР в 1962 году